kano (vaartuig), een boot
 Kano (stad), een stad in Nigeria
 Kano (staat), een staat van Nigeria
 Kano (eiland), een Indonesisch eiland van de Soela-groep
 Kano (berg), een berg in de stad Kimitsu in Japan
 een langwerpige gevulde koek
 Kano (Mortal Kombat), personage uit Mortal Kombat 
 Kano (rapper), een Britse rapper
 Jigoro Kano, een Japanse judoka

Cano (Sousel), een Portugese plaats